

Geografia 
 Antartide
 Monte Shelton – montagna della catena dell'Ammiragliato

 Regno Unito
 Shelton – villaggio della parrocchia civile di Shelton and Hardwick, Norfolk
 Shelton – parrocchia civile del Nottinghamshire
 Stati Uniti d'America
 Shelton – città della Contea di Fairfield, Connecticut
 Shelton – villaggio della Contea di Buffalo, Nebraska
 Shelton – città della Contea di Mason, Washington

Informatica 
 Shelton – processore della Intel
 Shelton'08 – piattaforma hardware della Intel

Persone 
 Alfred Shelton, soprannominato Alf – calciatore, allenatore e dirigente sportivo inglese
 Blake Shelton – cantante, musicista e personaggio televisivo statunitense
 Ben Shelton – tennista statunitense
 Bryan Shelton – ex tennista statunitense
 Charles Shelton, soprannominato Charlie – calciatore inglese, fratello di Alf
 Craig Shelton – ex cestista statunitense
 Danny Shelton – giocatore di football americano statunitense 
 Deborah Shelton – attrice statunitense
 D.J. Shelton – cestista statunitense, nipote di Lonnie
 Duke Shelton – cestista statunitense
 Everett Shelton – cestista, giocatore di football americano, giocatore di baseball, allenatore di pallacanestro e allenatore di football americano statunitense
 George Shelton, pseudonimo di August Derleth – scrittore statunitense
 Gilbert Shelton – fumettista statunitense
 Herbert Shelton – saggista statunitense
 Howard Shelton, pseudonimo di Hanns Schwarz – regista tedesco di origine austriaca
 Khiry Shelton – calciatore statunitense
 Lonnie Shelton – cestista statunitense
 Luton Shelton – calciatore giamaicano
 Lynn Shelton – regista, sceneggiatrice, attrice e produttrice cinematografica statunitense
 Margaret e Mary Shelton – sorelle inglesi, di cui una potrebbe essere stata amante di re Enrico VIII d'Inghilterra
 Mark Shelton – musicista statunitense, membro dei Manilla Road
 Marley Shelton – attrice statunitense
 Ron Shelton – regista, sceneggiatore ed ex giocatore di baseball statunitense
 Simon Shelton – attore britannico
 Sloane Shelton – attrice statunitense
 Travis Shelton – giocatore di football americano statunitense 
 Uriah Shelton – attore e cantante statunitense

Altro 
 5953 Shelton – asteroide della fascia principale
 Wayne Shelton – personaggio immaginario protagonista di una omonima serie a fumetti franco-belga creata da Jean Van Hamme